Moesa heeft de volgende betekenissen:

 Moesa is de Arabische naam van de profeet Mozes die ook wordt genoemd in de Koran.
 Moesa al-Kazim was de zevende imam van de sjiieten. 

 Moesa (rivier) is een rivier in Zwitserland.
 Moësa is een streek in Zwitserland

Zie ook: 
 Mozes 
 Musa